

Futebolistas

 Fernando Ferreira Botelho (1913–2018) — primeiro goleiro profissional da história do Flamengo
 Éldis Fernando Damasio (1981) — futebolista brasileiro que atua como meia ou atacante
 Fernando Alves Santa Clara (1981) — ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo ou meia
 Fernando Galhardo Borges (1985) — futebolista brasileiro que atua como lateral-esquerdo ou meia
 Fernando Luiz Roza (1985) — futebolista brasileiro que atua como volante ou zagueiro
 Luiz Fernando Pereira da Silva (1985) — futebolista brasileiro que atua como atacante

Cantores

 Fernandinho (cantor) (1973) — cantor brasileiro de música gospel
 Fernandinho Beat Box (1976) — cantor brasileiro de beatbox

Criminosos

 Fernandinho Beira-Mar (1967) — assaltante e traficante de armas e drogas brasileiro
 Fernandinho Guarabu (????–2019) — traficante de drogas brasileiro

Ver também
 Fernandão

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música
Hipocorísticos